Gerhard Baum ist der Name von

 Gerhard Baum (Bankier) (1797–1882), Bankkaufmann und Geheimer Kommerzienrat; Präsident der Handelskammer Düsseldorf von 1834 bis 1868
 Gregory Baum (ursprünglich Gerhard Baum), deutsch-kanadischer Theologe (1923–2017)

Siehe auch:

 Gerhart Baum, deutscher Politiker (* 1932)